Coppa Continentale o l'equivalente in lingua inglese Continental Cup è un termine usato in molti sport per denominare una competizione internazionale a cui partecipano atleti o squadre di diverse nazioni appartenenti allo stesso continente.

Alcune delle Coppe Continentali più note:

 Coppa continentale di atletica leggera
 Coppa Continentale – biathlon
 Coppa Continentale – hockey su ghiaccio
 Coppa Continentale – hockey su pista
 Coppa Continentale di salto con gli sci
 Coppa Continentale di combinata nordica
 Coppa Continentale – sci di fondo